Мехман Бахышов:
 Бахышов, Мехман Аббас оглы (az; род. 1959) — генерал-майор азербайджанской армии.
 Бахышов, Мехман Нусрет оглы (род. 1969) — советский и азербайджанский футболист.